Шомо́н-сюр-Таро́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на південь від Парижа, 33 км на південь від Орлеана, 45 км на схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 479 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1102,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Шомон-сюр-Таронн на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шомон-сюр-Таронн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер